Panagia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Panagía (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Panagía (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Panagía (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Panayía (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Nisída Panagía (ö i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), 
 Panayía (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 
 Panagiá, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 
 Panagía (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Ileías,

Turkiet 

 Yer Adası, ö, Balıkesir, 
 Gökçeada, distriktshuvudort, Çanakkale, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar